JF steht als Abkürzung für:

 Jetairfly (IATA-Code), eine belgische Fluggesellschaft
 Jesus Freaks, eine christliche Glaubensgemeinschaft
 Jour fixe, ein regelmäßig stattfindender Termin
 Jugendfeuerwehr, die Jugendabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr
 Junge Freiheit, eine deutsche Wochenzeitung
 Jungfreisinnige, schweizerische Partei
 JF, Landmaschinenhersteller

JF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet

JF